

Svijet

Događaji

Osnivanja i gašenja

Nagrade i priznanja

Rođenja

Smrti

Hrvatska i u Hrvata

Događaji

Osnivanja i gašenja 

 22. veljače – izašao posljednji broj Istarskog glasa, hrvatskih regionalnih novina koje su izlazile u Labinu.

Nagrade i priznanja

Rođenja

Smrti

Izvori